Masai (volk); een grotendeels nomadisch volk in Kenia en Tanzania.
Maa of het Masaï; behorende tot de Oost-Nilotische Ongamo-Maa-talen, gesproken door de Masai en verwante etniciteiten in Kenia en Tanzania.
Massai (Apache) of Masaï; een Indianenkrijger, lid van de Apache.
The Masaï, een Belgische rockgroep